Гран-при Великобритании 1968 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1968 года. Автогонки прошли 7 июля 1968 года на трассе Брэндс-Хэтч.

«Купер» выставил второй автомобиль под управлением дебютанта чемпионата Робина Уиддоуза. На старте Джеки Оливер обошёл обладателя поула Грэма Хилла и лидировал до четвёртого круга, когда неполадки двигателя его «Лотуса» вынудили англичанина уступить первое место Хиллу. В свою очередь, на 27 круге Хилл сошёл с поломанной трансмиссией и подвеской, после чего Оливер вернул себе лидерство, но на 44 круге его также настигла поломка трансмиссии. Неудачи лидеров позволили одержать первую в карьере победу гонщику частной команды Роба Уокера Йо Зифферту. Джек Брэбем, проводивший сотую гонку в карьере, сошёл уже на первом круге из-за поломки распредвала.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-3 Джеки Оливер

4-26 Грэм Хилл

27-43 Джеки Оливер

44-80 Йо Зифферт

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании